Whitehouse kan syfta på:

 Whitehouse, Aberdeenshire - en ort i Aberdeenshire, Skottland
 Whitehouse, Argyll and Bute - en ort i Argyll and Bute, Skottland
 Whitehouse (auktor)
 Whitehouse, Buckinghamshire - en civil parish i Buckinghamshire, England
 Whitehouse, Essex - i Rochford, Essex, England
 Whitehouse (musikgrupp)
 Whitehouse, Suffolk - i Ipswich, Suffolk, England
 Sheldon Whitehouse - en amerikansk demokratisk politiker